Der Begriff Kunstvogel bezeichnet folgende Begriffe der Luftfahrt:

 Ornithopter, ein Fluggerät, das den Flügelschlag nachahmt
 einen künstlich hergestellten Vogel, der insbesondere für Vogelschlag-Versuche benötigt wird.